Gastrodonta fonticula är en snäckart som beskrevs av Wurtz 1948. Gastrodonta fonticula ingår i släktet Gastrodonta och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fonticula